De Metasuchia zijn een belangrijke clade binnen de Crocodylomorpha. Ze zijn verdeeld in twee hoofdgroepen, Notosuchia en Neosuchia. Notosuchia is een uitgestorven groep die voornamelijk kleine taxa uit het Krijt met een heterodont gebit bevat. Neosuchia omvat de bestaande Crocodylia en basale taxa, zoals peirosauriden en pholidosauriden.

De groep werd benoemd in 1988 door Michael Benton en James Clark. 

Ze werden fylogenetisch gedefinieerd door Sereno et alii (2001) als een clade bestaande uit de laatste gemeenschappelijke voorouder van Notosuchus terrestris en Crocodylus niloticus; en al zijn afstammelingen.

Fylogenie 

De fylogenie van basale metasuchiërs heeft de afgelopen jaren veel herzieningen ondergaan. De fylogenie van notosuchiërs is in het bijzonder herzien, met de constructie van Sebecia door Larsson en Sues (2007) om peirosauriden in de clade op te nemen. Voorheen werden peirosauriden buiten Notosuchia geplaatst. Larsson en Sues (2007) suggereerden ook dat Sebecosuchia (met de families Baurusuchidae en Sebecidae) polyfyletisch was, aangezien Baurusuchus buiten Sebecia werd geplaatst, dat zelf buiten Notosuchia werd geplaatst. Echter, meer recente fylogenetische studies hebben Baurusuchus opnieuw in Notosuchia geplaatst, hoewel het nog steeds niet als een Sebecosuchia wordt beschouwd.

In 2012 werd een fylogenetische studie gedaan om supertrees van Crocodyliformes te produceren, waaronder 184 soorten. De meest spaarzame bomen waren zeer goed opgelost, wat betekent dat de fylogenetische verwantschappen die in de analyse werden gevonden, zeer waarschijnlijk waren. Als zodanig is hieronder de consensusboom uit het onderzoek, met de nadruk op de metasuchische tak van de boom.

Uitgestorven Crocodylomorpha